Киря:
 Киря — посёлок, расположенный в северной части Алатырского района Чувашии.
 река Киря — правый приток Суры.